Depecker est un nom de famille flamand. Il peut faire référence à:
 Loïc Depecker (né en 1954), un linguiste français
 Rose Depecker (1869-1919), une pianiste, compositrice et pédagogue française

Patronyme flamand